Het ATP-toernooi van Estoril 1992 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 30 maart tot en met 5 april 1992. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 

| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-team15= H Skoff
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= F Clavet
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=2
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= I Lendl
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= J Molina
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=2
| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= U Riglewski
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= J Arrese
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= S Bruguera
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-team06= R Gilbert
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07={{nowrap| J Cunha e Silva}}
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=4
| RD2-team08= H Skoff
| RD2-score08-1=64
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=r
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= I Lendl
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= J Arrese
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=7
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= S Bruguera
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD4-seed01=7
| RD4-team01= J Arrese
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=1
| RD4-seed02=4
| RD4-team02=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Estoril
1992